Il Colli Bolognesi Sauvignon Colline di Riosto è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna. Le colline di Riosto, da cui il vino prende il nome, sono situate nel territorio di Pianoro.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico
sapore: asciutto, secco, di corpo, fresco, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati 
Grigliate, cacciagione e selvaggina.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon